Nederlands handbalteam jeugd (mannen)
 Nederlands handbalteam jeugd (vrouwen)